Pigádhi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pigádion, ort, Peloponnesos, Arkadien, 
 Pigádi, bergstopp, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar